G1 – telefon komórkowy typu smartphone zaprojektowany i produkowany przez HTC
 faza G1 – w cyklu komórkowym jedno ze stadiów interfazy
 Mayall II (nazywana też G1) – gromada kulista w galaktyce Andromedy w gwiazdozbiorze Andromedy
 G1 – jeden ze stopni złośliwości histologicznej nowotworu
 G1 – autostrada w Chinach